Grote rijstmeelkever
 Kastanjebruine rijstmeelkever